AC — багатозначний акронім, скорочення латиницею, яке може означати:

Наука і технології 
 AC () — змінний струм.
 Ac — символ хімічного елемента Актиній.
 Ac — позначення ацетильної групи.
 Аденілатциклаза ()
 Високо-купчасті хмари (Altocumulus (Ac)) — різновиди хмар.
 AC+79 3888 — зірка головної послідовності спектрального класу М в сузір'я Жирафа.

Транспорт 
 AC Cars — одна з перших автомобільних компаній Великої Британії.
 AC 2-Litre — автомобиль компанії AC Cars.
 AC Cobra — англійський спортивний автомобіль, що випускався фірмою AC Cars.

Інше 
 Armor class, AC () — у рольових іграх (наприклад, Dungeons & Dragons) кількість очок шкоди, яку персонаж уникає завдяки своєму спорядженню.
 AC Comics — видавець коміксів у США. 
 AC/DC — австралійська рок-група.
 .ac — домен першого рівня.
 .ac — домен другого рівня для академічних установ. Например: .ac.ua (Україна), .ac.uk (Велика Британія), .ac.jp (Японія) та інші.

Див. також 
 АС — акронім з букв кирилиці
 Ас — кирилицею